

Personnalités 

 Fanjanteino Félix Rakotomalala (née en 1980), athlète française de demi-fond ;
 Jérôme Louis Rakotomalala (1913-1975), oblat de Marie Immaculée, archevêque de Tananarive, cardinal ;
 Joël Rakotomalala (1929-1976), militaire et homme d'État malgache, Premier ministre.

Voir aussi 
 Rakotomalala Mario (né en 1983), joueur malgache de rugby à XV.